Aharon – forma ebraica del nome proprio di persona Aronne
21435 Aharon – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Aaron